Эмис-Келюе, Эмис-Кёлюе  () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Эмис-Келюе — озеро, между р.Вилюй и р.Унга-Харыялах, координаты 63°29’с. ш. 118°43’в. д..
 Эмис-Кёлюе — озеро, в левобережье р.Чильли, координаты 63°47’с. ш. 118°46’в. д..
 Эмис-Кёлюе — озеро, на левом берегу р.Куталах, координаты 62°12’с. ш. 132°06’в. д..
 Эмис-Кёлюе — озеро, на левом берегу р.Марха, координаты 63°35’с. ш. 116°40’в. д..

Примечания

См. также 
 Эмис-Кюеле
 Эмис-Кюель